Crane Keys est le nom de deux groupes d'îles de Floride :
Les Crane Keys, dans les Lower Keys.
Les Crane Keys, dans le parc national des Everglades.